Истге́мптон () — город в округе Хампшир штата Массачусетс, США. По данным переписи за 2010 год число жителей города составляло 16 053 человека.

Географическое положение 
По данным Бюро переписи населения США город имеет общую площадь в 35,2 км² (суша — 34,8 км², вода — 0,5 км²).

История 
Город был основан в 1664 год, инкорпорирован как town в 1785 году, а затем и как city в 1996 году. Истгемптон был сельскохозяйственной деревней до середины XIX века, затем производство стало основой экономики города. К началу XX века в Истгемптоне производили пряжу, нитки, пуговицы и резинки.

Население 

В 2010 году на территории города проживало 16 053 человека (из них 47,5 % мужчин и 52,5 % женщин), насчитывалось 7224 домашних хозяйств и 4066 семей. На территории города было расположено 7615 построек со средней плотностью 218,8 построек на один квадратный километр суши. Расовый состав: белые — 93,6 %, коренные американцы — 0,2 %.

Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 20,9 % — жители младше 21 года, 64,7 % — от 21 до 65 лет и 14,4 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 43,0 лет. На каждые 100 женщин в Истгемптоне приходилось 90,6 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 88,6 мужчин сопоставимого возраста.

Из 7224 домашних хозяйств 56,3 % представляли собой семьи: 42,2 % совместно проживающих супружеских пар (14,2 % с детьми младше 18 лет); 10,4 % — женщины, проживающие без мужей, 3,7 % — мужчины, проживающие без жён. 43,7 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,21 человека, а средний размер семьи — 2,85 человека. В одиночестве проживали 33,9 % населения, 11,9 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

В 2015 году из 13823 человек старше 16 лет имели работу 9020. При этом мужчины имели медианный доход в  долларов США в год против  долларов среднегодового дохода у женщин. В 2014 году средний доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $ в год.

Примечания

Ссылки 
 

Города Массачусетса
Населённые пункты округа Хампшир (Массачусетс)